Queeste (boek)
Queeste (zoektocht)
Queeste (rollenspel), een Nederlandstalig rollenspel

Zie ook 
 Quest (doorverwijspagina)